Die drei Amigos steht für folgendes:

 ¡Drei Amigos!
 Begriff für die Väter der Modellierungssprache UML